DEVS steht für:
 Discrete Event System Specification, modularer Formalismus zur Modellierung komplexer Systeme (1976) von Bernard P. Zeigler

Devs steht für:
 Devs, US-amerikanische Science-Fiction-Technothriller-Miniserie

Abkürzung